Місто Котельники Московської області Росії має власну символіку — герб та прапор 
Прапор Котельників було затверджено 26 травня 1998 року.
Прапор Котельників являє собою полотнище з співвідношенням ширини до довжини 2:3, його основою є зображення міського герба. зображення трьох золотих казанків з чорними дужками в стовп на зеленому полі. Прапор розроблено за участі Спілки Геральдистів Росії.

Примітки  

Прапори міст Росії
Котельники